Le XIX championnat d'Europe de basket-ball (1975) s'est disputé en Yougoslavie du 7 au 15 juin 1975. Les rencontres se sont déroulées dans les villes de Belgrade, Split, Karlovac et Rijeka.

Les groupes 
Les 12 équipes sont réparties dans trois groupes (A~B-C), de la façon suivante :

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tour Final

Classement de la  à la

Classement de la  à la

Classement final

Liens externes 
 x

1975
1975
Europe
Basket-ball 1975